Ринг:
 Ринг — площадка для бокса или других боевых искусств.

Фильмы 
 «Ринг» () — английский триллер режиссёра Альфреда Хичкока (1927).
 «Ринг» — советский детектив на спортивную тему режиссёра Вилена Новака (1973).

Топонимы 
 Ринг — деревня в Ирландии, в графстве Уотерфорд.
 Рингштрассе (Ринг) — кольцо бульваров в Вене.

Фамилия 
Ринг (, ) — фамилия.

 Известные носители
 Ринг, Александер (род. 1991) — финский футболист, полузащитник.
 Ринг, Лауриц Андерсен (1854—1933) — датский художник.
 Ринг, Макс (1817—1901) — немецкий медик, журналист, писатель и поэт. 
 Ринг, Максимилиан де (1799—1873) — франко-немецкий археолог и историк.
 Ринг, Эмиль (1863—1922) — американский дирижёр и композитор немецкого происхождения.
 Ринг, Эрик (род. 2002) — шведский футболист, нападающий.

См. также 
 Ring
 Рингаут
 Ринго
 Рингголд
 Рингтон